Caldecote puede referirse a:

Inglaterra:
 Caldecote (South Cambridgeshire), Cambridgeshire
 Caldecote (Huntingdonshire), Cambridgeshire
 Caldecote (Hertfordshire)
 Caldecote (Norfolk)
 Caldecote (Northamptonshire)
 Caldecote (Warwickshire)